Le terme ligne 58 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 58 du tram de Prague

Voie ferrée 
 Ligne 58 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

58